Каракачанов може да се отнася за:
 Александър Каракачанов, български политик, лидер на Зелената партия в България, бивш кмет на София (17 октомври 1990 – 20 октомври 1991)
 Красимир Каракачанов, български политик, лидер на партията ВМРО - Българско национално движение